Katiusha o Katyusha (Катюша) es el hipocorístico (diminutivo afectuoso) del nombre ruso Yekaterina. También puede hacer referencia a:
 Katiusha, lanzacohetes empleado por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
 Katiusha (canción), canción rusa.
 Team Katyusha, equipo ciclista.
 Katiusha,personaje del anime/manga Girls und Panzer